Stille (in tedesco: silenzioso) può riferirsi a:
 Stille, album dei Lacrimosa
 Ugo Stille (1919-1995), giornalista italo-americano di origini russe
 Alexander Stille (1957), giornalista statunitense